Municipio de Spruce puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Spruce (condado de Roseau, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Roseau.
 Municipio de Spruce (condado de Bates, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Bates.